Тази статия описва футболния сезон в Сегунда дивисион през 1929 година.

Класиране

Качват се за Сегунда

Промоция 
1 мач
Севиля-Расинг Сантандер 2-1
2 Мач
Расинг Сантандер-Севиля 2-0
 Расинг Сантандер не изпада за Сегунда

Вижте също 
 Примера дивисион 1929

Турнири по футбол в Испания
Футбол в Испания по сезон